Rietmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rietmann (1870–1945), Schweizer Journalist, Zeitungsverleger, Medienmanager und Politiker (FDP); von 1930 bis 1945  Verwaltungsdirektor der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ)
 Hans Jacob Rietmann (1677–1756), Schweizer Bürgermeister
 Johannes Rietmann († 1765), Reisläufer in niederländischen und sardisch-piemontesischen Diensten, der bis in den Generalsrang aufstieg
 Johann Jakob Rietmann (1808–1868), Schweizer Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Johann Jacob Rietmann (1815–1867), Schweizer Theologe
 Otto Rietmann (1856–1942), Schweizer Fotograf

Siehe auch:
 Riethmann
 Riedmann